Verblendung steht für:
 das Anbringen eines verkleidenden Bauelements an einer Mauer oder Wand (oder das Bauelement selbst), siehe Wandverkleidung
 Vorsatzschale an einer Rohbaukonstruktion
 Zahnverblendung, zahnfarbene Beschichtung von Zahnersatz
 Verblendung (Geistesgeschichte), seelische oder geistige Blindheit als Begriff in der europäischen Literatur, Theologie und Philosophie 
 Verblendung (Kosmetik), in der Kosmetik das Verwischen von hellen oder dunklen Make-up Rändern
 Verblendetsein (Unfähigkeit zu vernünftiger Überlegung, zur Einsicht), siehe auch Ignoranz, Unvernunft, Irrationalität
 Verblendung (Roman), Roman von Stieg Larsson
Verfilmungen des Romans von Stieg Larsson:
 Verblendung (2009), Spielfilm von Niels Arden Oplev 
 Verblendung (2011), Spielfilm von David Fincher 

Siehe auch:
 Blendung
 Verblender, spezielle Ziegel für die Außenfläche